Tärtär (Azerbajdzjanska: Tərtər) kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Tärtär (distrikt), ett distrikt (rajon) i Azerbajdzjan, 
 Tärtär (ort), huvudorten i distriktet med samma namn, 
 Tärtär (vattendrag), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar